

Astronomia
 2153 Akiyama – asteroide della fascia principale

Persone
 Akiyama Yoshifuru – generale giapponese
 Makio Akiyama – astronomo giapponese
 Akiyama Nobutomo – samurai giapponese
 Tamayo Akiyama – fumettista e illustratrice giapponese
 Toyohiro Akiyama – giornalista e astronauta giapponese
 Yoshihiro Akiyama – atleta di arti marziali sudcoreano naturalizzato giapponese